Soho Square Ladies Tournament 2013 — дебютный розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира, игравшегося на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проходили в одноимённом теннисном клубе в Шарм-эш-Шейхе, Египет, с 18 по 24 ноября.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Кайя Канепи (№ 30 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Виктория Кан выигрывает 3-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре федерации.
 Настя Колар уступает 3-й финал за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Тимея Бачински выигрывает 4-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре федерации.
 Кристина Барруа выигрывает 5-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Soho Square Ladies Tournament
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Страница соревнования  в социальной сети Facebook
 

Египет
Теннис
Ноябрь 2013 года
2013